Einar puede hacer referencia a:

 Einar Benediktsson, poeta, abogado y empresario islandés;
 Einar Díaz, jugador de béisbol;
 Einar Hjörleifsson Kvaran, escritor islandés.